Svinhufvud är ett finländskt och svenskt efternamn, knutet till adliga ätter. Offentlig statistik tillgänglig i maj 2015 har registrerat 48 levande personer i Finland (medräknat utflyttade) och 27 personer bosatta i Sverige med detta namn.

Släktartiklar
 Svinhufvudsläkten, flera besläktade ätter som fört ett svinhuvud i sitt vapen
 Svinhufvud af Qvalstad, svensk adlig ätt från Stora Kopparbergs socken i Dalarna
 Svinhufvud i Westergötland, svensk adlig ätt

Personer med namnet Svinhufvud

 Axel Svinhufvud (1867–1939), svensk officer och brandchef
 Barbro Svinhufvud (1909–1991), svensk chef i radio och TV
 Ellen Svinhufvud (1869–1953), finländsk presidenthustru
 Otto Svinhufvud (död 1522), biskop i Västerås
 Pehr Evind Svinhufvud (1861–1944), finländsk jurist och politiker, riksföreståndare och president

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland